В парному розряді жіночого тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Мартіна Навратілова і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Тозья і Юдіт Візнер 6-1, 6-3.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Наталі Тозья /  Юдіт Візнер (фінал)
 Рейчел Макквіллан /  Катрін Танв'є (півфінал)
 Беттіна Фулько /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)

 Алексія Дешом-Баллере /  Вілтруд Пробст (чвертьфінал)
 Ізабель Демонжо /  Кончіта Мартінес (півфінал)
 Карін Баккум /  Ніколе Крейгер-Ягерман (чвертьфінал)
 Сільвія Фаріна-Елія /  Сандра Вассерман (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Barcelona Ladies Open